Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1948
 Letnie Igrzyska Olimpijskie 1948